Casa Toà (Abella de la Conca), casa aïllada del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Casa Toà (Aramunt), casa aïllada del poble d'Aramunt, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà